

События 
 Консулы Квинт Артикулей Петин и Луций Венулей Апрониан Октавий Приск.
 Адриан на обратном пути заехал в Испанию и провёл там зиму.
Китай:
 Бань Юан, сын Бань Чао, Западный Край (Восточный Туркестан) с целью вновь покорить его.
Хунну:
 Набег сяньби на южных Хунну.

Скончались 
 Помпея Плотина, жена римского императора Марка Ульпия Траяна.

См. также